

Mathématiques : Théorie des jeux 

Le jeu coopératif (théorie) est un modèle mathématique dans lequel, pour optimiser les gains de chacun des participants, tous les participants doivent adopter une stratégie unique, propre à chacun des modèles.

Jeu de société 
Le jeu coopératif (jeu) est un principe de jeu dans lequel tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Les actions des joueurs doivent donc être menées conjointement pour atteindre un objectif commun.